Mecz o 3. miejsce turnieju olimpijskiego w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrany został 24 sierpnia. Zagrały w nim reprezentacje Rosji oraz Włoch, które przegrały swoje mecze półfinałowe.

Zwycięzcami, a zarazem zdobywcami brązowego medalu, zostali Rosjanie.

Mecz

Rosja – Włochy
Niedziela, 24 sierpnia 2008
10:00 (UTC+8) - Capital Indoor Stadium, Pekin - Widzów: 11 500

 I sędzia: Frank Leuthauser (Niemcy)
 II sędzia: Dejan Jovanović (Serbia)
 Czas trwania meczu: 79 minut

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Grupa A
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Grupa B
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Ćwierćfinały
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Półfinały
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Finał

Linki zewnętrzne 
 FIVB.com
 
 iTVP.pl
 1. set
 2. set
 3. set

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008